Film:
 Weryfikacja (film) − polski film obyczajowy z 1986 roku, reż. Mirosław Gronowski.
Informatyka:
 weryfikacja i walidacja (oprogramowanie) –  znana jest również jako kontrola jakości oprogramowania.
 weryfikacja formalna – stwierdzenie poprawności algorytmu.
Inne:
 weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie sądów o populacji.
 weryfikacja – działanie zmierzające do rozstrzygnięcia prawdziwości danego zdania.